Greene é o nome de diversos condados dos Estados Unidos, todos assim chamados em homenagem ao general Nathanael Greene (1742–1786), militar do Exército Continental na Guerra da Independência dos Estados Unidos:

 Condado de Greene (Alabama)
 Condado de Greene (Arkansas)
 Condado de Greene (Carolina do Norte)
 Condado de Greene (Geórgia)
 Condado de Greene (Illinois)
 Condado de Greene (Indiana)
 Condado de Greene (Iowa)
 Condado de Greene (Mississippi)
 Condado de Greene (Missouri)
 Condado de Greene (Nova Iorque)
 Condado de Greene (Ohio)
 Condado de Greene (Pensilvânia)
 Condado de Greene (Tennessee)
 Condado de Greene (Virgínia)

Ver também 
 Condado de Green

Desambiguações de topônimos